Бра́йан Дэвид Скалабри́ни (; род. 18 марта 1978, Лонг-Бич, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, в настоящее время работающий телевизионным аналитиком. Был выбран под 34-м номером на драфте НБА 2001 года командой «Нью-Джерси Нетс». Чемпион НБА сезона 2007/2008 в составе «Бостон Селтикс».

В июле 2013 года присоединился к тренерскому составу «Голден Стэйт Уорриорз».

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Ball Hogs».

Статистика в НБА

Ссылки 
 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Бенеттон»